The Night Is Still Young – singolo dei Pizzicato Five del 1993
 The Night Is Still Young – singolo di Sandra del 2009
 The Night Is Still Young – singolo di Nicki Minaj del 2015